Азам Джах, Дамат Валашан Сахебзада Наваб Сэр Мир Химаят Али Хан Бахадур Сиддики Баяффенди (;
22 февраля 1907 года — 9 октября 1970) — хайдарабадский принц, старший сын седьмого и последнего низама Хайдарабада Асафа Джаха VII.

Биография 
Родился 22 февраля 1907 года. Старший сын седьмого и последнего низама Хайдарабада Мира Османа Али Хана Асифа Сиддики Джаха VII и Сахебзади Азам уннисы Бегум, дочери Сахебзады Мира Джангира Али Хана Сиддики. В 1936 году ему был предоставлен почетный титул принца Берарского. Территория княжества Хайдарабад была бессрочно арендована англичанами и управлялась ими.

12 ноября 1932 года в Ницце Азам Джах женился на османской принцессе Дюррюшехвар-султан (1914—2006), дочери последнего халифа из династии Османов, Абдул-Меджида II. Их брак распался после рождения двух сыновей (Мукаррам Джах и Муффакхам Джах).

После смерти 7-го низама в 1967 году титул перешел к старшему сыну Азама Джаха, Сахибзаде Мир Баркату Али Хану Сиддики Мукаррам Джаху, как восьмому низаму Хайдарабада.

Азам Джах проживал в Беллас-Висте, Хайдарабад, в 10-акровом дворце (40 000 м²), недалеко от озера Хуссейн-Сагар.

Титулы 
 1907—1912: Второй Вали Ахад Наваб Мир Химаят 'Али Хан Сиддики Бахадур
 1912—1934: Вали Ахад Сахебзада Наваб Мир Химаят 'Али Хан Бахадур
 1934—1937: Майор Его Высочество Азам Джах, Валашан Сахебзада Наваб Мир Химаят 'Али Хан Сиддики Бахадур, принц Берара
 1937—1942: Генерал Его Высочество Азам Джах, Валашан Сахебзада Наваб Мир Химаят 'Али Хан Сиддики Бахадур, принц Берара
 1942—1947: Генерал Его Высочество Азам Джах, Валашан Сахебзада Наваб Мир Сэр Химаят 'Али Хан Сиддики Бахадур, принц Берара, кавалер Ордена Британской империи
 1947—1970: Генерал Его Высочество Азам Джах, Валашан Сахебзада Наваб Мир Сэр Химаят 'Али Хан Сиддики Бахадур, принц Берара, кавалер Ордена Индийской империи, кавалер Ордена Британской империи.

Награды и наследие 
 1935 — Медаль Серебряного юбилея короля Георга V
 1937 — Коронационная медаль Георга VI
 1937 — Серебряная Юбилейная Медаль Низама
 1942 — Медаль Победы в Тунисе
 1943 — Рыцарь Большого креста Ордена Британской империи (GBE)
 1945 — Медаль Обороны
 1945 — Военная Медаль 1939—1945
 1945 — Хайдарабадская Военная Медаль
 1945 — Хайдарабадская Медаль За Заслуги
 1946 — Рыцарь — великий командор ордена Индийской империи (GCIE)
 Химаятнагар (Хайдарабад) назван в его честь.
 Озеро Химаят-Сагар названо в его честь.

Примечания

Источники 
 TIME magazine feature 
  The Hindu: The prince and the palace 
  When marriage brought continents closer 

Рыцари — великие командоры ордена Индийской империи
Низамы Хайдарабада